

Cinema 
 Saranda – film del 1970 diretto da Antonio Mollica

Geografia 
 Saranda – città della prefettura di Valona (Albania)
 Distretto di Saranda – distretto della prefettura di Valona (Albania)
 Saranda – circoscrizione della regione di Singida (Tanzania)